Thor dicaprio — вид креветок из семейства Thoridae (Decapoda). Назван в честь известного актёра и экологического активиста Леонардо Ди Каприо за его постоянное участие в защите биоразнообразия планеты.

Распространение 
Западные воды Атлантического океана. Встречается по всему Карибскому морю, с находками и/или фотографиями из Колумбии (Санта-Марта), Панамы (Бокас-дель-Торо), Гондураса (Утила), Белиза, Мексики (например, Косумель), Кубы (Исла-де-ла-Хувентуд), Каймановых островов, Американских Виргинских островов, Антигуа, Сен-Мартен, Мартиника, Доминика, Гваделупа, Барбадос, Тобаго, Бонайре и Кюрасао; Мексиканский залив (Flower Garden Banks off Texas); южная Флорида (включая Флорида-Кис); Багамы (Большой Багама); Бермудские острова; а также некоторые прибрежные районы северной и восточной Бразилии (North Chain, Fernando de Noronha Chain, Trindade e Martim Vaz).

Описание 
Мелкие настоящие креветки (около 1 см). Вид Thor dicaprio можно отличить от всех других членов комплекса  по двум отличиям в цветовой гамме и небольшому различию в размере и строении гениталий. Заметная красно-белые полосы жгутиков усиков, по-видимому, являются наиболее ярким диагностическим признаком нового вида. Кроме того, T. dicaprio образует генетически отличительную, гомогенную кладу тропической западной Атлантики с парными генетическими расстояниями COI от других клад в диапазоне от 8,8 % до 19,2 %. Цветной рисунок креветки состоит из больших, округлых или яйцевидных, сильно контрастирующих пятен преимущественно белого и бледно-жёлтого цвета с голубоватыми и серыми тонами, ограниченных узким бледно-голубым кольцом на преобладающем коричневом фоне. Общий фон тела варьируется от шоколадно-коричневого до коричнево-оранжевого или коричнево-зеленоватого. Рострум слегка опущен, не достигает дистального края первого (базального) членика усикового стебелька; дорсальный край вооружен 3-4 зубцами, самый задний зубец обычно меньше и расположен немного позади заднего края орбиты; вентральный край с субдистальным зубцом, последний маленький или величиной с апикальный зубец, образующий раздвоенную вершину рострального зуба. Надглазничный зуб отсутствует; усиковый зубец хорошо обозначен, отчётливо отделён от вентрального угла орбиты и выходит за него; птеригостомиальный край угловатый, часто с мелким зубцом. Мандибулы слегка асимметричны; резцовый отросток узкий, дистальный край косо усечённый, вооружен 4-5 очень маленькими зубцами. Максиллула с дистально двулопастным щупиком; дорсальная доля с тонкой щетинкой; вентральная лопасть с более толстой жёсткой щетинкой. Максилла с базальным эндитом («мезиальная лациния»), несущая глубокую щель; эндопод (щупик) двудольный, но не разделённый; скафогнатит довольно широкий.

Биология 
Особенности поведения и экологии остаются малоисследованными. Нет никаких свидетельств того, что T. dicaprio это «креветка-чистильщик», несмотря на её яркую окраску (включая заметные красно-белые полосатые жгутики усиков). За более чем 16 часов погружений и наблюдений на месте авторы исследования ни разу не видели, чтобы этот вид «чистил» рыбу. Thor dicaprio и другие члены комплекса T. amboinensis ассоциируются с широким спектром кишечнополостных хозяев или обитают в небольших трещинах скал, по-видимому, без хозяина. Нахождение ассоциаций с не кишечнополостными хозяевами (например морские лилии или губки) — редкость и, скорее всего, случайность. Наиболее частыми хозяевами этих креветок являются различные настоящие морские анемоны отряда Actiniaria, особенно в Атлантическом океане.

Thor dicaprio может считаться симбиотическим универсалом, как ранее предполагал Чейс (1972), хотя с явным предпочтением нескольким видам морских анемонов. На Багамских островах (Большой Багама) встречаемость T. dicaprio на морских анемонах довольно низка, на уровне 20 % и 13 % у Lebrunia neglecta и Bartholomea annulata, соответственно, и обычно только с одной или двумя креветками, но не более чем с двумя креветками на ветреницу. В отличие от Багамских островов, в Белизе встречаемость T. dicaprio на крупном и неоднородном по структуре анемоне Stichodactyla helianthus высокая (~ 66 %). Креветки обитают в этом анемоне большими группами; На одной особи хозяина наблюдали до 11 особей. Группы не демонстрируют особо сложной социальной структуры. Соотношение полов в популяции в целом смещено в сторону самцов. Thor dicaprio может использовать различные микросреды хозяина. Чаще всего креветки остаются на субстрате ближе к периферии щупалец хозяина.

Поза и поведение T. dicaprio по существу такие же, как и у большинства других членов комплекса T. amboinensis. Плеон остается согнутым вверх (дорсально) и почти постоянно изгибается вверх/вниз или по кругу, что привело к его популярным названиям «sexy shrimp» («сексуальные креветки») и «dancing shrimp» («танцующие креветки»).

Thor dicaprio — протандрический гермафродит, то есть все креветки сначала созревают как самцы, а позже меняют свой пол на самок. Предварительные данные позволяют предположить, что T. dicaprio демонстрирует «поисковую неразборчивость» как систему спаривания, но этот вывод требует подтверждения экспериментально. В Белизе на необычно крупных самцах иногда паразитирует неописанный вид равноногих (семейство Entoniscidae). Уровни зараженности были одинаково низкими между полами, примерно 11-12 %.

Очевидная иерархия доминирования существовала в наблюдаемых группах T. dicaprio, при этом крупные (обычно самки) особи преобладают над более мелкими (самцы или более мелкие самки). Например, когда большие креветки паслись и приближались к другим, более мелким креветкам, последние удалялись либо быстро, либо медленно с пути крупной особи. Однако никаких агонистических столкновений (например, драк между особями) не наблюдалось.

Таксономия 
Вид был впервые описан в 2021 году. Ранее его популяции рассматривались в составе комплексного вида  и с 1972 года фигурировали в статьях (например: Chace, 1972; Sterrer, 1986), включая рисунки и фотографии.

Этимология 
Вид Thor dicaprio назван в честь известного актёра и экологического активиста Леонардо Ди Каприо за его постоянное участие в защите биоразнообразия (включая коралловые рифы и другие морские тропические среды обитания) в рамках различных природоохранных проектов и за привлечение большего внимания к катастрофическим последствиям глобального изменения климата. Предложено англоязычное название: Leonardo DiCaprio’s sexy shrimp.

См. также 
 Cherax wagenknechtae

Примечания

Литература 
 
 Minemizu R. (2013) Coral reef shrimps of Indo-West Pacific. Bun-Ichi Sogo Shuppan, Tokyo, 144 pp.
 Williams A.B. (1984) Shrimps, lobsters, and crabs of the Atlantic coast of the eastern United States, Maine to Florida. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 550 pp.

Ссылки 
 
 .
 .

Настоящие креветки
Ракообразные Атлантического океана
Животные, описанные в 2021 году
Ди Каприо, Леонардо